Mroczki est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Mroczki, village du powiat de Mińsk
 Mroczki, village du powiat de Siedlce 
dans la voïvodie de Podlachie
 Mroczki, village du powiat de Łomża
 Mroczki, village du powiat de Mońki